Wolfgang Lorch ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Lorch (Heimatforscher) (1940–2014), deutscher Lehrer und Heimatforscher 
 Wolfgang Lorch (Architekt) (* 1960), deutscher Architekt und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Wandel Lorch Architekten, deutsches Architekturbüro